RDM kan zijn:
Remote Device Management - een protocol toevoeging aan DMX-512
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij
SV RDM - de voetbalclub vanuit deze maatschappij ontstaan
RDM Campus - onderwijscampus op het RDM terrein